Esta é uma lista das cidades da Nigéria por população.

Nigeria
Cidades populacao